Elian Alabi Lucci é um geógrafo, professor e autor de livros didáticos brasileiro.

Biografia
É licenciado e bacharel em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor da rede particular de ensino do estado de São Paulo, especialista em História, Geografia e Turismo pela Faculdade e Colégio Dom Bosco (FAECA-SP), diretor da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) em Bauru (SP) e professor de Geologia nos cursos de Geografia e Biologia no ensino superior.

É diretor da revista Arvo Comunicación, da Universidade de Salamanca, na Espanha, secretário do conselho editorial dos Cadernos Personalistas do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista (CIEEP), membro fundador da Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA), além de editor da Revista Ciência Geografia AGB Bauru / CNPQ e autor de livros didáticos.

Obras do autor
 Coleção Geografia – Homem & Espaço – 5ª a 8ª séries
 Geografia Geral e do Brasil – ensino médio
 Território e Sociedade no Mundo Globalizado – ensino médio
 Viver e Aprender – 1ª a 4ª séries
 Educação Moral e Cívica - 1º grau (1985)

Ligações externas
Minibiografia de E. A. Lucci no site da Universia

Autores de livros didáticos do Brasil
Professores do Brasil
Geógrafos do Brasil
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo